Браништеа има више значења:

 Браништеа (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Браништеа (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Браништеа (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Браништеа (Браништеа), насеље у округу Галац у Румунији
 Браништеа (Никорешти), насеље у округу Галац у Румунији
 Браништеа (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Браништеа (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Браништеа (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Браништеа (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Браништеа (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Браништеа (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Браништеа (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији